Чемпионат Европейского сообщества 2020 — 5-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бельгийском городе Антверпен на закрытых хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Игры основной сетки соревнований состоялись с 19 по 25 октября 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 12 октября 2020.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Зизу Бергс
  Киммер Коппеянс
  Лука Нарди

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Сальваторе Карузо
  Маркос Гирон
  Ллойд Харрис
  Эмил Руусувуори

3. Теннисисты, счастливые проигравшие (LL) 
  Федерико Кориа

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт

Чемпионат Европейского сообщества по теннису
Бельгия
Теннис
Октябрь 2020 года